King’s Cup può riferirsi a:
 King’s Cup, nome del trofeo, e per metonimia, del torneo formalmente noto come Inter-Services and Dominions Rugby Championship, competizione militare di rugby a 15 tenutasi in Regno Unito nel 1919 tra le squadre dell’ex impero britannico
 King’s Cup, manifestazione amichevole sportiva a inviti organizzata dalla federazione calcistica thailandese dal 1968
 King’s Cup of Champions, nome ufficiale della Coppa del Re dei Campioni, organizzata dalla federazione calcistica saudita dal 1957